Cruz (Portugees/Spaanse woord voor kruis) kan verwijzen naar:

 Alexis Cruz, Amerikaans acteur
 André Cruz, Braziliaans voetballer
 Andrés de Santa Cruz, Boliviaans militair en politicus
 Arlindo Cruz, Braziliaans zanger, muzikant en componist
 Celia Cruz, Cubaans zangeres
 Donna Cruz, Filipijns zangeres en actrice 
 Joaquim Cruz, Braziliaans atleet
 Julio Ricardo Cruz, Argentijns voetballer
 Marisol Espinoza Cruz, Peruviaans politica
 Oceano da Cruz, Portugees voetballer 
 Oswaldo Cruz, Braziliaans wetenschapper
 Oscar Cruz, Filipijns aartsbisschop
 Penélope Cruz, Spaans actrice
 Taio Cruz, Engels tekstschrijver en muziekproducer
 Ted Cruz, Amerikaans politicus

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
 Cruz (Ceará), een gemeente in de Braziliaanse staat Ceará
 Cruz (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão